Zelandoptila är ett släkte av nattsländor. Zelandoptila ingår i familjen tunnelnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tunnelnattsländor
Zelandoptila